Heathrow Airport kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 London-Heathrow flygplats, flygplats, England, Greater London,

USA 

 Heathrow Airport (flygplats i USA), Texas, McLennan County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar